Игра без правил (фильм, 1965) — советский кинофильм режиссера Ярополка Лапшина.
 Игра без правил (фильм, 2010) — американский кинофильм Дага Лаймана.